La FIBA 3x3 Under-18 World Cup è una delle più importanti competizioni giovanili di pallacanestro 3x3. L'esordio del torneo si è tenuto nel 2011 a Rimini, in Italia.

Risultati

Torneo maschile

Torneo femminile

Collegamenti esterni 
 

Under-18